Sylvia Lance ha battuto in finale Esna Boyd 6-3 3-6 6-4.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1924